quc – codice ISO 639-3 della lingua k'iche'